Amarant Coral es un personaje del videojuego Final Fantasy IX para PlayStation.

Esta es la frase dicha por Amarant al inicio del juego:"Qué busco en realidad? Quizá no quiera saberlo..."

Biografía 

Amarant Coral (llamado Salamander en la versión Japonesa del juego) es un cazarrecompensas conocido por la gente como "Amarant el Rojo". Tiene un carácter solitario, y detesta hablar sobre su vida personal con los demás. En el pasado trabajó como guardaespaldas en la Mansión King, en Treno, hasta que fue despedido por culpa de Zidane, quien le engañó e inculpó de un robo, provocando que en Treno pusieran precio a su cabeza, trabajando desde entonces como ladrón/cazarrecompensas a sueldo.
En un momento del juego él y su compañera de trabajo, Lani, intentan robar el colgante de Garnet trabajando para la reina Brahne. Pero, en Madain Sari, el pueblo de los Invocadores que se encuentra en el Continente Exterior, Lani toma como rehén a Eiko, lo que desemboca en una pelea entre Zidane y él, ya que él no quiere tomar rehenes. Amarant es derrotado y decide unirse a Zidane, con el objetivo de descubrir la razón por la cual este viaja en grupo y por qué zidane no lo mató durante la pelea. Su nombre proviene de la hierba Amaranthus Cruentus, planta que se asemeja mucho en color y forma a su cabello. 

Durante la aventura, Amarant cruza pocas palabras con el resto del equipo, a excepción de Zidane y Freija.

Cuando el equipo visita el Antiguo Castillo de Ipsen, Amarant cuestiona de nuevo la decisión de viajar en grupo, y decide internarse solo en el castillo. Es atacado, y está a punto de morir, pero Zidane acude en su ayuda. Esto demuestra a Amarant la respuesta que buscaba y su carácter cambia levemente a partir de entonces.

En el final del juego, se puede ver como Amarant se reencuentra con Lani y ambos siguen un camino mutuo.

Habilidades y armas
Habilidades
La habilidad principal de Amarant es Lanzar y la habilidad de comando es Arcano.

 Chakra: Restablece puntos mágicos y de vida de un aliado.
 Lanzamonedas: Daño físico que gasta gil.
 Exterminio: Ataque físico a un enemigo.
 Aura: Revitaliza y auto vida a un personaje.
 Maleficio: Hace que los enemigos sean débiles ante algunos ataques elementales.
 Resucitar: Revive a un aliado.
 Gravedad++: Reduce a 1/4 la vida de un enemigo.
 Hikooken: Mata instantáneamente a un enemigo.

Armas 

Amarant es diestro en el manejo de Mitones y Garras, los cuales se colocan como guantes simulando garras que salen de las muñecas.
En el cuadro que encuentras a continuación puedes leer el poder de ataque de cada arma, el estatus oculto con el que puede impregnar al enemigo y las habilidades que puede aprender Amarant con el arma equipada.

Comandos Especiales 

Amarant puede aplicar dos comandos que no poseen el resto de los personajes:

-Arcano: Utiliza técnicas propias de la clase de los Monjes, tales como "Chakra" o "Resucitar".

-Arrojar: Lanza a los enemigos objetos presentes en el inventario, como armas o accesorios.

Su trance recibe el nombre de Súmmum, durante el cual puede aplicar los efectos de algunas técnicas del comando Arcano a todos los aliados o enemigos.

Otros datos 

-Existe otro diseño de Amarant, a cargo de Amano, que finalmente no se usó.

-Algunos dicen que Auron, personaje del Final Fantasy X, es una versión mejorada de Amarant ya que se parecen en la forma de ser(sus temas musicales son bastante parecidos) 

-Su cita asociada es: "¿Qué busco en realidad? Quizá no quiera saberlo".

-Todas sus armas son guantes con 3 garras excepto el mitón venenoso o garra de tigre que posee una sola garra pero el doble de larga.

Personajes de Final Fantasy

en:Characters of Final Fantasy IX#Amarant Coral